Цегай или Цэгай — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Ацеду Цегай — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Гебреселассие Цегай — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Йемане Цегай — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Самуэль Цегай — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Фикаду Цегай — эфиопский бегун на длинные дистанции.